2 miejscowości w Polsce: 
 Wola Pawłowska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów 
 Wola Pawłowska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą